Allan Wood puede referirse a las siguientes personas:

 Allan Wood (nadador), nadador australiano;
 Allan Wood (yudoca), yudoca británico.